Чемпіонат Албанії 1934 — 5-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вчетверте стала «Тирана».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Башкімі Шкодран змінив назву на Влазнія (Шкодер).
2. Після закінчення сезону клуб Теута змінив назву на Дуррес.
3. Після закінчення сезону клуб Кавая змінив назву на Беса (Кавая).
4. Після закінчення сезону клуб Спортклуб (Вльора) змінив назву на Ісмаїл К'ємалі.

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1934
Албанія